Rejtély, mint fogalom
 Rejtély, filmes műfaj
Művészet
 Rejtély, kitalált szereplő a Marvel Comics képregényeiben
 Rejtély (2005), Michael Haneke filmje
 A rejtély, 2008-ban bemutatott amerikai tévéfilm-sorozat